О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; ) — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».

Биография

1986—2003: детство и юность 
Родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Отец Игорь Дмитриевич Бузов (род. 26 ноября 1963) — бывший военнослужащий, мать Ирина Александровна Бузова (род. 24 марта 1961) — стоматолог, заместитель главного врача в 17 стоматологической районной поликлинике Петербурга. В 2009 году родители Бузовой развелись. У Ольги также есть младшая сестра Анна (род. 27 июня 1988). Бабушка Ольги (мама Ирины Александровны) — Алла Тимофеевна (род. 12 декабря 1938), живёт в Клайпеде (Литва). Тамара Семёновна — вторая бабушка Ольги.

В возрасте 3 лет научилась писать и читать, начала изучать иностранный язык (английский). В 2002 году окончила школу № 631 в Санкт-Петербурге и поступила на географический факультет СПбГУ (выпуск 2008 года).

«Дом-2» 
На телешоу «Дом-2» попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. Провела на проекте в качестве участницы четыре года, по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта.

В 2007 году восковые фигуры самых популярных участников «Дома-2» Ольги Бузовой и Романа Третьякова появились в Московском музее восковых фигур. За четыре года жизни в «Доме-2» в качестве участницы написала две книги «Роман с Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».

За время пребывания на проекте «Дом-2» участвовала в нескольких медиапроектах в качестве ведущей.

В 2005—2006 годах совместно с Романом Третьяковым вела на телеканале ТНТ молодёжное ток-шоу «Роман с Бузовой». Радио «Попса» предложило им вести каждую субботу собственное ток-шоу на радио с таким же названием — «Роман с Бузовой».

С сентября 2007 года стала ведущей собственной рубрики «Осторожно, стилисты!» в программе «Утро на ТНТ». Ведущая телешоу в компьютерной игре «Чёрная метка». В 2007 году была ведущей 7-го международного конкурса красоты «Мисс Русское радио 2007».

С декабря 2008 по апрель 2021 года была ведущей реалити-шоу «Дом-2».

За последние годы принимала участие в съёмках других программ телеканала ТНТ, таких как «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Атака клоунов», «Ребёнок-робот», «Такси», «Битва экстрасенсов». Неоднократно становилась гостем телепередач других телеканалов — Муз-ТВ, MTV Россия, НТВ и других.

В августе 2008 года дебютировала как актриса в сериале «Универ» на телеканале ТНТ в эпизодической роли интернет-знакомой Эдуарда Кузьмина.

Дальнейшая карьера 
С ноября 2008 года начала сольную деятельность, гастролирует по России и ближнему зарубежью. Её песни представлены в альбоме «Звёзды Дом 2. Законы любви».

В рамках популяризации волонтёрского движения в 2009 году являлась ведущей и участницей специального агитационного состава «Поезд молодёжи» под эгидой министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ.

По итогам 2009 года вошла в тройку лучших телеведущих страны (по версии KP.RU).

В сентябре 2010 года состоялся театральный дебют. Ольга Бузова заменила актрису Марию Кожевникову в постановке «Шикарная свадьба».

Выпустила несколько коллекций одежды совместно с брендом С&С.

В 2012 году приняла участие в шоу «Танцы со звёздами» (телеканал «Россия-1»), партнёром был Андрей Карпов.

С ноября по декабрь 2017 года являлась одной из ведущих дневной программы «Бабий бунт» на «Первом канале». Позднее программа была закрыта «из-за катастрофически низких рейтингов».

22 марта 2018 года начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале.

4 апреля 2018 года анонсировала запуск собственной криптовалюты «Бузкоин», которую она вместе со своей командой создала на платформе Buzar.

10 июня 2018 года открыла свой ресторан BUZ.Food. 2 сентября 2018 года открыла второй ресторан в Москве. Партнёр — Карен Мелконян.

В июле 2018 года Бузова оказалась на шестом месте в рейтинге Forbes «50 звёзд шоу-бизнеса и спорта» .

26 августа 2018 года на телеканале ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову». В том же году вышла программа «Бородина против Бузовой».

13 октября 2019 года стартовало шоу «План Б», где Бузова совместно с Тимуром Батрудиновым искала себе партнёра.

С сентября по декабрь 2020 года участвовала в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Её партнёром был олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьёв. Первый выпуск шоу вышел на Первом канале 3 октября 2020 года. Пара получила «Приз зрительских симпатий».

В октябре 2020 года получила два сертификата от Книги рекордов России. Первый за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Инстаграм.

С сентября 2021 года является ведущей шоу «Звезды в Африке» на телеканале «ТНТ» совместно с Михаилом Галустяном. В октябре того же года стала членом жюри и наставником первого сезона белорусской версии «X-Фактор» на телеканале «Беларусь 1».

9 октября 2021 года состоялась премьера утреннего шоу «Бузова на кухне» на телеканале «ТНТ».

В 2022 году вошла в состав жюри программы «Талант» на телеканале «Пятница!».

Музыкальная карьера 

В 2011 году начала музыкальную деятельность. Первым синглом стала песня «Не забывай», исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Помимо пения занимается диджеингом.

В 2016 году выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.

В июле 2017 года впервые выступила на Europa Plus Live совместно с Настей Кудри.

6 октября 2017 года представила свой дебютный студийный альбом «Под звуки поцелуев».

В июле 2018 года Бузова впервые выступила на VK Fest в Санкт-Петербурге.

На Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» получила награду в номинации «Ты просто Cosmo» (2018).

5 октября 2018 года представила свой второй студийный альбом «Принимай меня». 18 ноября 2018 года в «Крокус Сити холл» в Москве представила второе сольное шоу «Принимай меня». В декабре этого же года отправилась в тур по городам России и странам СНГ.

14 ноября 2019 года в Известия Hall в Москве дала сольный концерт с шоу «Под звуки поцелуев».

5 августа 2021 года, на своей странице в Instagram, объявила о старте продажи билетов на свое третье концертное шоу «Вот она Я!». Шоу было запланировано к премьере 28 октября 2021 года в «Крокус Сити холл» в Москве, но из-за пандемии коронавируса премьеру шоу перенесли на 4 июня 2022 года. Также 8 октября 2021 года состоялся релиз третьего студийного альбома «Вот она я».

Актёрская деятельность 
В 2021 году Ольга Бузова дебютировала на сцене Московский Художественного академического театра имени М. Горького, исполнив роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле про молодость Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков заявил, что кандидатура Ольги Бузовой идеально подходит под её роль и что актриса будет не только воплощать на сцене образ «опереточной брошенной девицы», но и «образ самой себя». Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТ вызвал волну критики: сенатор Алексей Пушков назвал его «апофеозом пошлости», а глава КПРФ обратился в Министерство культуры с просьбой разобраться с появлением Бузовой на сцене МХАТа. Режиссёр Антон Адасинский прекратил сотрудничество со МХАТ, заявив, что «не хочет, чтобы его имя и имя его театра были в одной новостной с именем порно-актрисы». Актёр Сергей Безруков, выступая на «Фабрике Станиславского», оценил дебют Бузовой словами «хорошо, что Станиславский до этого не дожил». В ноябре 2021 года она примет участие ещё в двух спектаклях. 17 ноября стало известно, что Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин».

Блог в Инстаграме 
Имеет более 20 млн подписчиков в Инстаграме (@buzova86). В 2019 году её аккаунт в Инстаграме находился на 5 месте в рейтинге влиятельности, рассчитываемом российской компанией «Медиалогия». Исследователи Витковская Н. Г. и Исакова Т. Б. в научной работе, посвященной блогам в Инстаграме, отмечают такие особенности блога Бузовой, как отсутствие основной темы у её страницы, посты в блоге пишутся каждый день и посвящены её творчеству, поляризация комментариев к блогу (от негодования до поддержки), сотрудничество со звездами эстрады и люксовыми брендами одежды, проведение среди подписчиков конкурсов с призами, поддержание Бузовой ироничного отношения к себе как к певице и артистке.

Оценки 
А. Е. Кощеев в статье «Гламур в пространстве современной эстрады» утверждает, что:

Т. Н. Новожилова в своей научной работе, анализирующей ценности разных поколений, делает вывод, что «если для старшего поколения, например, Ольга Бузова — воплощение распущенности и вульгарности, то для молодёжи „поколения Z“ — символ успеха и финансовой независимости».

Исследователи О. А. Логунова и П. А. Лебедев в статье, посвященной «digital-селебрити» видят феномен успеха Ольги Бузовой «в идеальной „обычности“» и утверждают, что она стала ярким примером «ординарной знаменитости, не обладающей никакими явными талантами, при этом её зона квазиэкспертизы распространяется на такие сферы, как красота, мода, музыка и, с недавних пор, театр».

Личная жизнь 
26 июня 2012 года состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. 30 декабря 2016 года брак был расторгнут.

С 7 августа 2019 года состояла в отношениях с Давидом Манукяном. 22 января 2021 года Ольга объявила о расставании.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Промосинглы

Музыкальные видео

Фильмография

Дубляж

Книги 
Стала автором нескольких книг:

BuzCoin 
4 апреля 2018 Ольга Бузова объявила о создании собственной криптовалюты под названием BuzCoin (BUZ; бузкоин), которая должна была реализовываться в рамках онлайн-проекта Buzar (Бузар). Спустя сутки после старта первого раунда ICO BuzCoin собрал около 40 000 $.

Основателями buzcoin.io считаются Бузова и её директор Арам Арчер. В качестве соучредителей выступили Анжелика Шешунова и Андрей Недобыльский. Автором идеи является эксперт по криптовалютам Ян Койфман. Архитектором программного обеспечения выступил Дмитрий Бородин, а Андрей Сёмин стал координатором ICO.

После запуска проекта BuzCoin находился на стадии PreICO, которая продлилась до 18 мая. Затем планировался запуск самого ICO — 18 июня. Процесс сбора средств должен был продлиться до 16 сентября. Далее должно было начаться распределение монет. Всего планировалось выпустить 210 млн токенов.

Санкции 
19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, внесена в санкционные списки Украины против лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины». Санкции предполагают блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Примечания

Ссылки 

 
 

Выпускники факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
Участники реалити-шоу «Дом-2»
Телеведущие ТНТ
Телеведущие Первого канала
Телеведущие Дома 2
Владельцы ресторанов
Тиктокеры России
Подкастеры России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине